DMG Mori steht für:

 DMG Mori Aktiengesellschaft, deutsches Maschinenbau-Unternehmen 
 DMG Mori K.K., japanisches Maschinenbau-Unternehmen